Francia
 Saint-Charles-de-Percy – comune del Calvados
 Saint-Charles-la-Forêt – comune della Mayenne
 Stati Uniti d'America
 St. Charles – città della Contea di Arkansas, Arkansas
 St. Charles – città della Contea di Bear Lake, Idaho
 St. Charles – città della Contea di Kane, Illinois
 St. Charles – città della Contea di Madison, Iowa
 St. Charles – città della Contea di Hopkins, Kentucky
 St. Charles – census-designated place della Contea di Charles, Maryland
 St. Charles – township della Contea di Saginaw, Michigan
 St. Charles – città della Contea di Winona, Minnesota
 Saint Charles – capoluogo della Contea di Saint Charles, Missouri
 St. Charles – città della Contea di Lee, Virginia

Pagine correlate 
 Charles
 San Carlo